

Cucina 
 Jambalaya – preparazione della cucina cajun

Musica 
 Jambalaya (On the Bayou) – brano musicale di Hank Williams del 1952
 Jambalaya – album di Eddy Mitchell del 2006

Videogiochi 
 Jambalaya Island – luogo immaginario del videogioco Fuga da Monkey Island